Braverman ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Braverman (* 1974), israelischer Mathematiker
 Charles Braverman (* 1944), US-amerikanischer Kameramann, Filmregisseur und Filmproduzent
 Harry Braverman (1920–1976), US-amerikanischer Publizist
 Lewis E. Braverman (1929–2019), US-amerikanischer Mediziner und Endokrinologe

 Suella Braverman (* 1980), britische Politikerin

Siehe auch:
 Braverman, Figuren aus der Fernsehserie Parenthood, siehe Parenthood (Fernsehserie) #Figuren
 Avischai Brawerman (* 1948), israelischer Politiker und Wirtschaftswissenschaftler
 Emmanuil Markowitsch Brawerman (1931–1977), sowjetischer Mathematiker, Kybernetiker, Informatiker und Hochschullehrer